Pod osłoną nocy – powieść Sarah Waters
 Pod osłoną nocy – serial telewizyjny emitowany w CBS od 28 września 2007 roku